Campillo de la Jara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Campillo de la Jara, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Campillo de la Jara (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar